François de Valois peut faire référence à :
 François de France (1466),  de Louis XI ;
 François de France (1472–1473), duc de Berry,  de Louis XI ;
 François  (roi de France) (1494–1547) ;
 François de France (1497), dauphin de France,  de Charles VIII ;
 François de France (1518-1536), dauphin de France et duc de Bretagne, fils aîné de François I ;
François II (roi de France) (1544–1560) ;
 François de France (1555-1584), duc d'Alençon et d'Anjou.

Voir aussi 

 

Homonymie capétienne